Bartsia és un gènere de plantes pertanyent a la família Orobanchaceae. Alguns experts ho classifiquen dintre de la família Scrophulariaceae.

Taxonomia 
 Bartsia adenophylla Molau
 Bartsia alba Molau	
 Bartsia alpina L.
 Bartsia aprica Diels
 Bartsia australis Molau
 Bartsia bartsioides (Hook.) Edwin
 Bartsia camporum Diels	
 Bartsia canescens Wedd.
 Bartsia chilensis Benth.
 Bartsia crenata Molau	
 Bartsia crenoloba Wedd.
 Bartsia crisafullii N.H.Holmgren
 Bartsia decurva Hochst. ex Benth.	
 Bartsia diffusa Benth.	
 Bartsia elachophylla Diels
 Bartsia elongata Wedd.
 Bartsia fiebrigii Diels
 Bartsia filiformis Wedd.
 Bartsia flava Molau	
 Bartsia glandulifera Molau
 Bartsia inaequalis Benth.
 Bartsia integrifolia Wedd.
 Bartsia jujuyensis Cabrera i Botta
 Bartsia laniflora Benth.
 Bartsia laticrenata Benth.
 Bartsia longiflora Hochst. ex Benth.	
 Bartsia melampyroides (Kunth) Benth.	
 Bartsia mutica (Kunth) Benth.	
 Bartsia orthocarpiflora Benth.	
 Bartsia patens Benth.	
 Bartsia pauciflora Molau
 Bartsia pedicularoides Benth.	
 Bartsia peruviana Walp.
 Bartsia pumila Benth.	
 Bartsia pyricarpa Molau
 Bartsia ramosa Molau	
 Bartsia remota Molau	
 Bartsia rigida Molau	
 Bartsia santolinifolia (Kunth) Benth.	
 Bartsia sericea Molau	
 Bartsia serrata Molau	
 Bartsia stricta (Kunth) 
 Bartsia strigosa Molau	
 Bartsia tenuis Molau	
 Bartsia thiantha Diels	
 Bartsia tomentosa Molau
 Bartsia trichophylla Wedd.
 Bartsia tricolor Molau	
 Bartsia trixago L.	
 Bartsia weberbaueri Diels

Referències 

Orobancàcies